Списък на владетелите на Сицилия

Графове на Сицилия

Арагонска Сицилия

Испанска Сицилия

Савоя, Хабсбург и Бурбон

Кралство на двете Сицилии

Диктатор на Сардиния

Вижте също 
 История на Сицилия
 Списък на тираните на Сицилия
 Сицилианско кралство
 Кралство на двете Сицилии
 Неаполитанско кралство
 Списък на вицекралете на Неапол

Сицилия

Сицилия